Clã Hosokawa
Takahide Hosokawa
Morihiro Hosokawa
Shigeki Hosokawa
Takashi Hosokawa
Junya Hosokawa
Desambiguação